Греки — многозначный термин. Может означать:
 Греки — народ индоевропейской языковой семьи, основное население Греции и Кипра.
 Эллины — самоназвание греков.
  — племя в Северной Греции, областью обитания которого были горы Пинд, а также Эпир.
 Греки — распространённое в узких кругах обозначение коэффициентов формулы Блэка — Шоулза.

Населённые пункты 
 Греки — хутор в Калининском районе Краснодарского края России.
 Греки — село в Липоводолинском районе Сумской области Украины.
Греки — до 1946 г. название села Лиманское в Березанском районе Николаевской области.
Греки — до 1945 г. название села Новониколаевка в Веселиновском районе Николаевской области Украины.